La Calera hace referencia a varios artículos:

Localidades

En Chile 
 La Calera, ciudad ubicada en la Región de Valparaíso;
 Estación La Calera (Chile), estación de la Red de Ferrocarriles del Estado.

En Colombia 
 La Calera, en el departamento de Cundinamarca;

En Argentina 
 La Calera, ciudad de la provincia de Córdoba;
 La Calera, localidad en la provincia de San Luis;

Historia 
 Toma de La Calera (1970), operativo del Grupo Montoneros en La Calera, Córdoba, Argentina;

Deportes 
 Deportes Unión La Calera, institución deportiva de La Calera, Región de Valparaíso, Chile;

Transporte 
 Cooperativa La Calera , empresa de transporte de pasajeros en la provincia de Córdoba, Argentina.

Véase también 
 Calera